Berthezène je priimek več oseb:
 David Berthezène, francoski rugbyjist
 Pierre Berthezène, francoski general